XAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xayabury (Laos)